Hutin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hutin (1715–1776), französischer Maler und Bildhauer
 Christian Hutin (* 1961), französischer Politiker
 Magdeleine Hutin (1898–1989), Ordensschwester und Gründerin der Kleinen Schwestern Jesu